

Sciences et techniques

Biologie 
 Un loup blanc est un loup gris (Canis lupus) dont la robe est globalement blanche.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 La bataille de la Montagne du Loup Blanc est une bataille qui s'est déroulée dans le nord de la Chine à la fin de la dynastie Han, en 207.

Linguistique 
 « connu comme le loup blanc » est une expression familière pour qualifier un fait extrêmement bien connu.

Culture et société

Cinéma 

 Les Loups blancs (titre original : ), film germano-yougoslave réalisé par Konrad Petzold et Boško Bošković, sorti en 1969 ;
 Le Loup blanc, un téléfilm français de Jean-Pierre Decourt (1977) ;
 Le Loup blanc, un film d'animation japonais de Tsuneo Maeda (1990).

Littérature 

 Le Loup blanc, un roman français de Paul Féval (1843) ;
 les Contes du Loup Blanc, une série de nouvelles britannique à la suite du Cycle d'Elric de 1996 à 1997 (divers auteurs) ;
 Loup blanc, un roman britannique de David Gemmell (2003).

Voir aussi 
 , l'expression anglaise correspondant à Loup blanc